No Name Key, een eiland in de eilandengroep Florida Keys
 No Name (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 No Name (Nederlandse band), Nederlandse band
 No Name (No Name), een album van de Slowaakse rockgroep No Name uit 1998
 No Name (Montenegrijnse band), boyband uit Montenegro
 No Name (Ryan O'Shaughnessy), een album van de Ierse zanger Ryan O'Shaughnessy
 No Name (Slowaakse band), rockgroep uit Slowakije
 No Name (Wilkie Collins), een boek van de Britse schrijver Wilkie Collins uit 1862
 No-Name, een fictief karakter uit het Marvel-universum